Bairros no Brasil
 Jardim São Vicente (Bayeux)
 Jardim São Vicente (Campinas)

Desambiguação